Weike ist der Familienname der folgenden Personen:

 Evgenya Weike, deutsche Arbeitsrechtlerin und Autorin 
 Marion Weike (* 1959), deutsche Politikerin
 Wang Weike (1900–1952), chinesischer Übersetzer